Великий князь Михаи́л Никола́евич (, Петергоф, Санкт-Петербургская губерния — , Канны) — четвёртый и последний сын императора Николая I и его супруги Александры Фёдоровны; военачальник и государственный деятель; наместник императора на Кавказе; генерал-фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер (1852). Председатель Государственного совета (1881—1905).

Биография 
Родился 13 (25) октября 1832 года. Назван в честь младшего брата Николая I — великого князя Михаила Павловича. Получил образование под наблюдением родителей.

В 1843 и 1844 годах Михаил Николаевич вместе со своими братьями Николаем и Константином проходил практику на люгере «Ораниенбаум», выходя в Финский залив.

В службу Михаил Николаевич вступил в 1846 году; генерал-фельдцейхмейстер с 1852 года; с 26 ноября 1852 года по 20 мая 1855 года — командир гвардейской артиллерийской бригады. С началом Крымской войны Михаил находился при действующей армии. Отправляя своих сыновей — великих князей Николая и Михаила — в Крым, император сказал:  Оба великих князя получили боевое крещение при Инкермане. Русский главнокомандующий А. С. Меншиков решил нанести главный удар по английскому корпусу на Инкерманских высотах и разрезать союзную армию пополам, введя затем в дело крупные конные силы и сняв тем самым блокаду Севастополя. 24 октября 1854 года русские войска атаковали позиции союзников, но из-за густого тумана сражение разбилось на ряд отдельных схваток. Подоспевший 2-й французский корпус вынудил русские войска отступить, понеся серьёзные потери. За отличие в бою у Инкерманских высот великий князь Михаил 7 ноября был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.

С 20 мая 1855 года по 26 августа 1856 года Михаил Николаевич — командир артиллерии гвардейских пехотного и резервного кавалерийского корпусов; с 26 августа 1856 года по 16 августа 1857 года — начальник 2-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии; с 16 августа 1857 по 9 февраля 1860 года — начальник артиллерии Отдельного гвардейского корпуса; с 9 февраля 1860 года по 6 декабря 1862 года — главный начальник военно-учебных заведений Военного министерства.

6 декабря 1862 года Михаил Николаевич назначен наместником Его Императорского Величества на Кавказе и командующим Кавказской армией. В мае 1864 года великий князь участвует в походе против мятежных горцев на Черноморское побережье Кавказа в район Адлера и Сочи. Его войска нанесли противнику серию чувствительных поражений, что знаменовало собой полное покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны.

В феврале 1865 года августейший наместник поручил кавказским администраторам — дабы  — сделать следующее: Все полки и батальоны (регулярные и казачьи) должны были представить историю их жизни на Кавказе и действий против горцев. Офицерам, избиравшимся для подобной миссии, давались льготы от исполнения служебных обязанностей и увольнения для поиска архивных материалов. Кроме того, предлагалось привлечь к проекту и «…всех военных и других званий лиц, у кого окажутся какие-либо записки и воспоминания, имеющие какое-либо отношение к событиям минувшей войны…». Уже через два года «Высочайшая инициатива» получила практическое исполнение. А в 1876 году в Тифлисе вышел I том посвящённого истории Кавказских войн «Кавказского сборника». Всего в продолжение 1876—1912 годов Военно-исторический отдел штаба Кавказского военного округа издал 32 тома «КС».

Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов Михаил Николаевич состоял главнокомандующим действующей армией на Кавказском ТВД. С его именем неразрывно связаны как успехи, так и неудачи той кампании. Неблагоприятный оборот дел встревожил великого князя; он лично прибыл на фронт со своим начальником штаба генералом Обручевым и взял на себя руководство операциями. 27 сентября великий князь стал готовить армию для нанесения сокрушительного удара по турецким войскам. В сражении 2 и 3 октября на Аладжинских высотах турецкая армия была полностью уничтожена, потеряв только убитыми 15 тысяч человек. Остатки армии Мухтара-паши бежали к Карсу и Зивину. Вся бывшая у турок артиллерия досталась русским. 
9 октября 1877 года Михаил Николаевич был удостоен ордена св. Георгия 1-й степени «…за разбитие наголову кавказскими войсками под личным предводительством Его Высочества армии Мухтара-паши в кровопролитном бою 3 октября 1877 года на Аладжинских высотах и принуждение большей части оной сложить оружие». 9 октября отряд генерала Лазарева подошел к крепости Карс и 13-го числа начал осадные работы. Осадный корпус поступил под командование М. Т. Лорис-Меликова. Великий князь отбыл в Тифлис к исполнению обязанностей наместника. Между тем, блистательный штурм в ночь на 6 ноября закончился взятием Карса и фактически завершил кампанию на Кавказе. 16 апреля 1878 года великий князь Михаил Николаевич за отличия в Русско-турецкой войне был произведён в генерал-фельдмаршалы. В 1879 году из отвоёванных у Турции земель были сформированы Карсская и Батумская области.

, около 2 часов пополудни, Михаил Николаевич был на чае в Михайловском дворце в Петербурге, у великой княгини Екатерины Михайловны, где присутствовал также его брат император Александр II, который в тот же день был смертельно ранен при возвращении в Зимний дворец около 2 часов 25 минут пополудни. Михаил Николаевич прибыл на место покушения вскоре после второго взрыва (смертельного для императора), отдавал распоряжения и приказания на месте происшествия.

Михаил Николаевич был назначен председателем Государственного совета 14 июля 1881 года. 23 июля 1881 года уволен от должности наместника и главнокомандующего Кавказской армией.

Именным Высочайшим указом от 24 августа 1905 года назначен почётным председателем Государственного совета.

Последние годы жизни тяжело болел. Скончался 5 (18) декабря 1909 года во Франции. Тело было перевезено в Крым и затем — в Санкт-Петербург. Со всеми почестями Михаил Николаевич был похоронен 23 декабря 1909 года (5 января 1910 года) в Санкт-Петербурге в соборе Святых первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Чины и звания 
 Вступил в службу (02.07.1846)
 Подпоручик (Выс. пр. 02.07.1846);
 Поручик (Выс. пр. 13.10.1847);
 Капитан (Выс. пр. 30.08.1849);
 Назначен флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству (Выс. пр. 23.04.1850);
 Полковник (Выс. пр. 13.10.1850);
 Свиты Его Величества генерал-майор (Выс. пр. 26.11.1852);
 Назначен генерал-адъютантом к Его Императорскому Величеству (Выс. пр. 25.01.1856);
 Генерал-лейтенант (Выс. пр. 27.08.1856);
 Генерал от артиллерии (Выс. пр. 30.08.1860);
 Генерал-фельдмаршал (Выс. пр. 16.04.1878).

Предки

Семья 
В 1857 году, в возрасте 25 лет, великий князь Михаил Николаевич женился на Цецилии Баденской (в православии Ольга Фёдоровна) — младшей дочери великого герцога Баденского Леопольда I и шведской принцессы Софии. Цецилия приходилась племянницей Императрице Елизавете Алексеевне (супруге Императора Александра I). В браке с ней имел шестерых сыновей и одну дочь:
 Николай Михайлович (1859—1919)
 Анастасия Михайловна (1860—1922)
 Михаил Михайлович (1861—1929)
 Георгий Михайлович (1863—1919)
 Александр Михайлович (1866—1933)
 Сергей Михайлович (1869—1918)
 Алексей Михайлович (1875—1895)

Двор 

В 1857—1863 годах, к свадьбе великого князя и принцессы, по проекту придворного архитектора Андрея Штакеншнейдера на Дворцовой набережной был возведён Ново-Михайловский дворец. Кроме того, в казну перешёл дом 6 (дом П. Ф. Балка) на Миллионной улице, который был перестроен под служебный корпус дворца великого князя Михаила Николаевича. В здании расположились запасный дом и Конюшенный двор великого князя. После кончины великого князя в декабре 1909 года Конюшенный двор был упразднён.

Михайловка (также «Михайловская дача» или «Михайловское имение») — дворцово-парковый ансамбль XIX века на Петергофской дороге, принадлежавший Михаилу Николаевичу и великокняжеской линии Михайловичей.

Владел имением Дудергофское (184 десятины, наследовал у матери в 1861 г.) в Петергофском уезде, имением Ай-Тодор в Гаспре Ялтинского уезда (первоначально 69 десятин, затем увеличилось до 200 десятин), имением Грушевское в Екатеринославской, Херсонской и Таврической губерниях (75066 десятин), имением Циглировка в Константиноградском уезде Полтавской губернии (14122 десятины), владением Вардане в Черноморской губернии (8000 десятин, пожаловано в 1871 году), имением Боржоми в Горийском уезде Тифлисской губернии (69513 десятин, пожаловано в 1872 году). Купил в рассрочку до 1923 г. у Общества восстановления христианства 1509 десятин (земли Караязского имения в Тифлисской губернии).

Награды 

При совершении святого таинства крещения получил имя Святого архистратига Божия Михаила и императорские ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Александра Невского и Святой Анны 1-го класса.

Вместе с державным братом  года он высочайше пожалован был военным орденом Святого великомученика и победоносца Георгия 4-го класса «В воздаяние за мужество, оказанное Им в сражении при Севастополе 24-го числа минувшего Октября, и за неустрашимость, коею Он отличился при посещении после того Севастопольских бастионов и батарей, под смертоносным неприятельским огнём».
В 1862 году высочайше пожалован орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира 1-го класса — редкой наградой для членов императорской Фамилии.

 года «За покорение Западного Кавказа» высочайшим манифестом государь Александр II Николаевич жалует великого князя Михаила орденом Святого великомученика и победоносца Георгия 2-го класса.  года «За разбитие наголову Кавказскими войсками, под личным предводительством Его Высочества, армии Мухтара-Паши в кровопролитном бою, 3-го Октября 1877 года, на Аладжинских высотах и принуждение большей части оной сложить оружие» пожалован был орденом Святого Георгия 1-го класса.

 Орден Святого Андрея Первозванного (13.10.1832);
 Орден Святого Александра Невского (13.10.1832);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (13.10.1832);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. за сражение при Инкермане (07.11.1854);
 Орден Святого Владимира 1-й ст. (01.01.1863);
 Золотая драгунская сабля с надписью «За храбрость» (19.03.1863);
 Орден Святого Георгия 2-й ст. (02.07.1864);
 Золотая шпага с бриллиантами и изумрудами с надписью «За окончательное покорение Кавказа» (02.07.1864);
 Орден Белого орла (1865);
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (11.06.1865);
 Орден Святого Георгия 1-й ст. (09.10.1877);
 Бухарский Орден Солнце Александра (05.1898);
 Золотая медаль «За труды по освобождению крестьян» (19.04.1861);
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1888);
 Портреты Николая I, Александра II, Александра III и Николая II с бриллиантами для ношения на груди (14.05.1896);
 Знак отличия за LX лет беспорочной службы на Георгиевской ленте (8.11.1908);
 Серебряная медаль «За защиту Севастополя»;
 Бронзовая медаль «В память войны 1853—1856»;
 Серебряная медаль «За покорение Чечни и Дагестана»;
 Медаль «За покорение Западного Кавказа»;
 Медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»;
 Серебряная медаль «1 марта 1881 года»;
 Тёмно-бронзовая медаль «В память коронации императора Александра III»;
 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Медаль «В память 50-летия защиты Севастополя» (05.10.1904);
 Крест «За службу на Кавказе»;
 Знак, установленный в память успешного введения в действие крестьянских положений 19 февраля 1861 года.

Иностранные:
 Прусский Орден Чёрного орла (1838);
 Прусский Орден Красного орла (1838);
 Вюртембергский Орден Вюртембергской короны 1-й ст. (13.10.1847);
 Нидерландский Орден Нидерландского льва (30.08.1849);
 Австрийский Орден Святого Стефана, большой крест (17.02.1851);
 Саксонский Орден Рутовой Короны (27.02.1852);
 Баварский Орден Святого Губерта (19.03.1852);
 Неаполитанский Орден Святого Фердинанда и Заслуг (02.05.1852);
 Пармский Константиновский орден Святого Георгия (10.05.1852);
 Гессен-Дармштадтский Орден Людвига (28.05.1852);
 Баденский Орден Верности (29.05.1852);
 Баденский Орден Церингенского льва (29.05.1852);
 Веймарский Орден Белого сокола (07.06.1852);
 Сардинский Орден Аннунциаты (13.01.1857);
 Нассауский Орден Золотого льва Нассау (30.08.1860);
 Портрет персидского шаха (25.03.1865);
 Французский Орден Почётного легиона, большой крест (12.06.1876);
 Мекленбургский-Шверенский  1-й и 2-й ст. (13.11.1877);
 Датский Орден Слона (10.09.1881);
 Шведский Орден Серафимов (15.02.1892);
 Прусский Орден «Pour le Mérite»;
 Румынский Орден Звезды Румынии 1-й ст.;
 Турецкий Орден Османие 1-й ст.;
 Прусский Орден Дома Гогенцоллернов с цепью;
 Румынская .

Памятники 
До революции великому князю Михаилу Николаевичу небольшие памятники были установлены в городах:
 Боржом. Бронзовый бюст на высоком гранитном постаменте. Открыт 7 сентября 1913 г. в Реммертовском парке Боржома. Памятник был уничтожен после 1917 г.
 Петергоф. Бронзовая статуя великого князя на гранитном постаменте близ казарм Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. Открыт 10 июня 1914 г.. Автор памятника — полковник П. А. Самонов. Памятник был уничтожен после 1917 г.
 Бронзовый бюст великому князю Михаилу Николаевичу был торжественно открыт 19 сентября 2010 г. в Адыгее на территории Михайло-Афонской Закубанской пустыни, напротив храма Архангела Михаила (скульптор А. А. Аполлонов)
 Бронзовый бюст великому князю Михаилу Николаевичу был торжественно открыт 1 октября 2011 г. на территории Николо-Берлюковского мужского монастыря в селе Авдотьино, Московской области (скульптор А. А. Аполлонов)
 Бронзовый бюст великому князю Михаилу Николаевичу был торжественно открыт 19 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге, на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (скульптор А. А. Аполлонов)

Память 
В честь его рождения была построена церковь во имя Воскресения Христова и св. Михаила Архангела в Коломне. Михайловская улица в Петергофе носит его имя. Посёлок Жилгородок до Великой Отечественной войны назывался Мишино в его честь.

Примечания

Литература 
 
 Михаил Казовский Любить нельзя расстаться. — М.: Амаркорд, 2011. (исторический роман, где Михаил Николаевич — один из главных героев)

Ссылки 
 Биография на сайте «Русская императорская армия» 
 Биография на Хроносе
 Багрянородный Великий Князь Михаил Николаевич Романов (к 173-летию со дня рождения

Великие князья Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Крымской войны
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавказские наместники
Члены Александровского комитета о раненых
Генерал-фельдцейхмейстеры
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Награждённые медалью «За защиту Севастополя 1854—1855»